Градимир Црногорац (; родился 14 ноября 1982, Тузла, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник; после завершения игровой карьеры — тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Слобода» из родного города Тузла. Большую часть карьеры провел в нём. В 2006 году выступал за клуб российского Первого дивизиона «Спартак» (Нижний Новгород). Затем защитник несколько лет выступал в Казахстане, где запомнился уверенной игрой за «Кайсар». Также босниец некоторое время выступал в Дании.

Сборная 
В 2004 году Црногорац вызывался в сборную Боснии и Герцеговины. Его дебют состоялся 28 апреля в товарищеском матче против Финляндии, в котором боснийцы одержали победу со счетом 1:0. Всего за национальную команду защитник сыграл в трех поединках.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте «Sports.ru»

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Будучност» Бановичи
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Братство» Грачаница
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Звезда» Градачац
Игроки ФК «Градина»
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Тренеры ФК «Слобода» Тузла